Wallersee steht für:

 Wallersee, See im Land Salzburg, Österreich

Wallersee ist der Familienname folgender Personen: 
 Henriette Mendel (1833–1891), spätere Freiin von Wallersee
 Marie Louise von Larisch-Wallersee (1858–1940), deutsche Adelige, Nichte der Kaiserin Elisabeth von Österreich

Siehe auch:
 Wallersee-Zell, Siedlung im Stadtgebiet von Seekirchen am Wallersee, Land Salzburg